Лізін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Лізін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду